Pedro de Alcántara de Orleans-Braganza (Petrópolis, 15 de octubre de 1875 – Petrópolis, 29 de enero de 1940) era el hijo mayor de Isabel, princesa imperial de Brasil, y de su marido, el príncipe francés Gastón de Orléans, Conde d'Eu y, por tanto, miembro de la familia imperial brasileña y príncipe de Gran Pará, segundo en la línea de sucesión. al trono brasileño desde 1875 hasta la proclamación de la república en 1889. Después de su renuncia al trono brasileño, Pedro se convirtió en el Príncipe titular de Orleans-Braganza.

Biografía

Fue educado por grandes pensadores de su país y se crio en el palacio Guanabara, en Río de Janeiro, junto con sus hermanos menores Luis Felipe y Antonio Gastón, hasta que el 15 de noviembre de 1889 se proclamó la República en Brasil, cuando tenía sólo 14 años de edad. En su exilio se estableció con su familia en el Castillo de Eu, en Normandía, Francia. Viajó a Austria donde cursó estudios militares.

El 14 de noviembre de 1908, contrajo matrimonio en la ciudad de Versalles con la condesa checoslovaca Elisabeth Maria Adelaide Dobrženska de Dobrženicz, proveniente de una antigua familia noble de Bohemia. Isabel exigió la renuncia de su hijo a los derechos hereditarios, pues este matrimonio no cumplía con las expectativas que correspondía a un príncipe imperial, y consideraba a la familia de Isabel de bajo rango. El 30 de octubre de ese año, hace lo solicitado por su madre, renunciando a sus derechos y los de su descendencia.

De su matrimonio nacieron 5 hijos, entre ellos dos pretensas reinas:

 Isabel de Orleans-Braganza (1911-2002); casada con Enrique de Orleáns, conde de París.
 Pedro Gastón de Orleans-Braganza (1913-2007); se casó con la princesa María de la Esperanza de Borbón.
 María Francisca de Orleans-Braganza (1914-1968), Duquesa de Braganza por el casamiento con Eduardo Nuño de Braganza.
 Juan María Felipe Miguel Gabriel Rafael Gonzaga de Orleans-Braganza (1916-2005), casado (1) con Fátima Scherifa Chirine (princesa viuda de Alejandría) (1923-1990) y (2) con Teresa de Jesús César Leite (1929):
 Juan Enrique (1954), casado (div.) con Stella Cristina Lutterbach (1958):
 Juan Felipe (1986).
 María Cristina (1989).
 Teresa María Teodora Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga de Orleans-Braganza (1919-2011), casada con Ernesto Antonio María Martorell y Calderó (1921-1985). Tuvieron dos hijas: Isabel (1959) y Nuria (1960).

Volvió a Brasil en la década de 1930, estableciéndose en el Palácio de Grão-Pará, en Petrópolis. En esta misma ciudad falleció, a los 65 años de edad víctima de una dolencia respiratoria, y fue sepultado en el cementerio local con honores de jefe de estado. En 1990 sus restos mortales fueron trasladados junto con los de su esposa al Mausoleo Imperial, en la Catedral de San Pedro de Alcántara donde reposan también los cuerpos de sus padres y abuelos.

Ancestros

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas brasileñas 
  Caballero Gran Cruz de la Imperial Orden de Pedro I.
  Caballero Gran Cruz de la Imperial Orden de la Rosa.
  Caballero Gran Cruz de la Imperial Orden de la Cruz del Sur.

Distinciones honoríficas extranjeras 
  Caballero Gran Cordón de la Orden del Sol Naciente (Imperio de Japón).

Enlaces externos 
 ELISABETH DOBRZENSKY VON DOBRZENICZ, "IMPERATRIZ DO BRASIL"  
 ELISABETH DOBRZENSKY VON DOBRZENICZ "EMPRESS OF BRAZIL” 
 The Imperial Family of Brazil 
 A Verdade Dinástica

Referencias 

Nacidos en Petrópolis
Príncipes de Orleans-Braganza
Príncipes imperiales de Brasil (posmonárquicos)
Fallecidos en Petrópolis
Nobles de Brasil del siglo XIX
Nobles de Brasil del siglo XX